Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1989 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale, das wegen Regens vom 8. auf den 9. Juli 1989 verlegt wurde, gewann Steffi Graf in drei Sätzen gegen Martina Navratilova.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1989